Бозай — название населённых пунктов:
Топоним

Казахстан 
 Бозай (быв. Будённое) — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бозай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Бозай — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Бозай — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

Фамилия
 Бозай, Аттила (1939—1999) — венгерский композитор.